Петров Іван Семенович (1924–1990) — український живописець-баталіст, заслужений художник УРСР (1983).
 Петров Іван Федорович (1897–1994) — радянський льотчик-випробовувач, ректор Московського фізико-технічного інституту (1952—1962).
 Петров Іван Юхимович (1896–1958) — генерал армії, Герой Радянського Союзу (1945).